Astragalus (geslacht), een geslacht van planten behorende tot de Vlinderbloemigen
 Een benaming voor het sprongbeen, een bot dat het been verbindt met de voet